José María Heredia (1803–1839) – kubański poeta
 José-María de Heredia (1842–1905) – francuski poeta
 Jose Manuel Heredia Jr. (ur. 1951) – belizeński polityk